Monaphis  — род тлей из подсемейства  (Calaphidini). Евразия (встречаются от Западной Европы до Сибири, Китая и Японии) и Северная Америка (США).

Описание 
Крупного  для тлей размера, длина около 4 мм, тело зелёное, вентрально сплющенное с очень длинными чёрными антеннами.
Ассоциированы с растениями рода Берёза (Betula). Крылатые половые особи появляются в сентябре-октябре. Диплоидный набор хромосом 2n=20.

 
 = Aphis antennata Kaltenbach, 1843

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Настоящие тли
Насекомые Евразии
Монотипические роды полужесткокрылых